Брянский государственный краеведческий музей — главный музей Брянской области, расположенный в г. Брянске.

История 
Брянский Государственный краеведческий музей (БГКМ) был открыт для посещения в сентябре 1921 года. Тогда он назывался Брянским губернским музеем. Его создателем и первым директором стал талантливый краевед и археолог Сергей Сергеевич Деев. В музее того периода насчитывалось около 2 тысяч экспонатов.

В экспозиции Брянского губернского музея в 1921 году было два отдела. С 1933 года музей стал называться краеведческим. В предвоенные годы его экспозиции пользовались заслуженной популярностью у трудящихся и учащейся молодёжи города.

Во время оккупации Брянска немецко-фашистскими войсками экспонаты, научно-вспомогательные материалы и библиотека музея, насчитывавшая более 8 тысяч томов исторической литературы, были утрачены.

17 сентября 1943 года советские войска совместно с брянскими партизанами освободили город от захватчиков, а уже 8 октября Брянский горсовет принял решение «О создании городского музея».

Пять лет упорного труда понадобилось для того, чтобы заново сформировать коллекции и построить новую экспозицию. Поэтому год 1949-й можно считать годом второго рождения музея, который вновь открыл свои двери для посетителей уже как Брянский областной краеведческий...

С 1980 года БГОКМ возглавляет объединение музеев области, в состав которого вход 13 филиалов (7 краеведческих, 5 военно-исторических, 1 литературно-мемориальных). Сотрудники объединения оказывают практическую помощь в создании школьных и ведомственных музеев.

В 2016 году в состав музея вошёл Брянский планетарий.

Филиалы 
 Мемориальный музей А. К. Толстого
 Мемориальный комплекс "Хацунь"
 Карачевский краеведческий музей
 Клетнянский краеведческий музей
 Музей дружбы народов в Климово
 Клинцовский краеведческий музей
 Музей партизанской славы в Навле
 Почепский краеведческий музей
 Севский краеведческий музей
 Музей интернац-го подполья в Сеще
 Суражский краеведческий музей
 Археологический музей в Юдиново
 Музей им. Д. Н. Медведева

Ссылки 
 Официальный сайт музея
 Брянский государственный краеведческий музей
 Создание и становление Брянского государственного объединенного краеведческого музея

Краеведческие музеи России
Музеи Брянска
Появились в 1921 году в России
1921 год в Брянской области